Heaux Tales — миниальбом американской соул-певицы Джазмин Салливан, изданный 8 января 2021 года на лейбле RCA. Обозреватели описали его как четвёртый её диск и первый релиз с 2015 года, когда вышел высоко оценённый третий студийный альбом Reality Show. В записи приняли участие Ari Lennox, Anderson .Paak и H.E.R..

Альбом получил положительные отзывы

История 
Дата его выпуска была подтверждена 2 декабря 2020 года.
Хотя он по объёму обозначен как мини-альбом, он также по-разному определялся как «концептуальный альбом» и как преемник концептуальных альбомов, таких как The Miseducation of Lauryn Hill.

Heaux Tales дебютировал на 4 месте в США с тиражом 43 000 единиц в первую неделю релиза.

Отзывы 
Альбом получил в целом положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий, Pitchfork.

Итоговые списки критиков

Список композиций

Чарты

Примечания 

Альбомы на английском языке
Ритм-энд-блюз-альбомы
Альбомы США
Альбомы RCA Records
Альбомы Джазмин Салливан
Мини-альбомы 2021 года